

Cinema 
Epidemic – film del 1987 diretto da Lars von Trier

Letteratura 
Epidemia! (Epidemic!) – romanzo del 1961 di Frank G. Slaughter

Musica 
 Epidemic – gruppo musicale statunitense
 Epidemic – EP dei New Years Day del 2014
 Epidemic – singolo dei New Years Day del 2014
 Epidemic – singolo di Polo G del 2020